Тијакил има више значења:

 Тијакил (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијакил (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику